Albert Behaeghel (1856-1941), politicien belge
 Théophile Behaeghel (), peintre belge